Російський фашизм може означати:

Соціальні явища 

 Російський неонацизм

Організації 

 Фашистський союз молоді
 Російська фашистська організація
 Російська фашистська партія
 Російський жіночий фашистський рух
 Союз фашистських малих
 Союз молодих фашистів – Авангард (хлопці)
 Союз молодих фашистів – Авангард (дівчата)
 Російський національний союз
 Євразійський союз молоді
 Велика Росія (політична партія)
 Рух проти нелегальної імміграції
 Пам'ять
 Народна національна партія (Росія)
 Російська націонал-соціалістична партія
 Російська національна єдність
 Слов'янський союз